Душан Митровић може бити:
Душан Митровић Спирта (1876-1930), српски планинар.
Душан М. Митровић Шабалија (1882-1943), српски певач.
Душан Митровић (1912-1962), инжењер електротехнике, дописни члан САНУ.